

Patronyme 

 John Playfair (1748-1819) scientifique écossais ;
 William Playfair (1759–1823), ingénieur et économiste écossais ;
 William Henry Playfair (1790-1857), architecte écossais
 Lyon Playfair (1er baron Playfair), (1818-1898), homme politique et scientifique britannique ;
 Robert Lambert Playfair (1828-1899), militaire et naturaliste britannique ;
 Larry Playfair (1958-), joueur de hockey canadien ;

Autres 
 Chiffre de Playfair, méthode manuelle de chiffrement symétrique en cryptologie.
 T. S. Playfair, brick-goélette canadien construit en 1973.